Pai Ho kan syfta på följande platser:

Kina 

 Beida He (vattendrag i Kina, lat 40,33, long 99,47), 
 Yuxi He (vattendrag i Kina, Shaanxi), 
 Hongshui He (vattendrag i Kina, lat 23,80, long 109,53), 
 Hai He (vattendrag i Kina, Tianjin), 
 Bai He (vattendrag i Kina, Sichuan, lat 33,45, long 102,48), 
 Bailu He, vattendrag, Henan, 
 Bai He (vattendrag i Kina, lat 32,17, long 112,33), 
 Baigou He, vattendrag, Hebei, 
 Qagan Moron He, vattendrag, Inre Mongoliet, 
 Bai He (vattendrag i Kina, lat 40,56, long 116,84), 

Robotskapade Kinaförgreningar